Жуа́н Пе́дру Пере́йра Си́лва (; 21 мая 1990, Вила-даш-Авеш) — португальский футболист, нападающий клуба «Цзыбо Цуцзюй».

Клубная карьера 
Жуан Силва в десять лет попал в молодёжную систему клуба «Авеш». Дебют футболиста за основную команду «Авеша» состоялся в сезоне 2009/10. В первый же свой профессиональный сезон девятнадцатилетний футболист забил 14 мячей и стал вторым бомбардиром Лиги ди онра.

Перед началом сезона 2010/11 перешёл в английский «Эвертон», подписав с клубом трёхлетний контракт. Не сумев пройти в основной состав «Эвертона», футболист зимой 2011 года отправился в аренду в клуб «Униан Лейрия». 14 мая сделал дубль в матче против «Бенфики» и помог команде заработать ничью 3:3. Всего за «Лейрию» провёл 12 матчей, в которых забил 4 мяча.

Перед сезоном 2011/12 вновь вновь отправился в аренду, на этот раз в сетубальскую «Виторию». В первой же игре за новую команду забил гол на 90+1 минуте и принёс «Витории» победу над клубом «Пасуш де Феррейра». Во втором своём матче за клуб из Сетубала вновь забил гол и помог своей команде сыграть вничью 2:2 с «Ольяненсе». Однако в дальнейшем дела футболиста в «Витории» складывались хуже и в следующих 14 матчах чемпионата Португалии он забил лишь однажды, после чего зимой вернулся в «Эвертон».

10 июля 2012 года Силва перешёл в болгарский клуб «Левски».

Карьера в сборной 
В 2010—2011 годах играл в молодёжной сборной Португалии.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Эвертона»
 
 Профиль на сайте LevskiSofia.info
 
 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Авеш»
Игроки ФК «Униан Лейрия»
Игроки ФК «Витория» Сетубал
Игроки ФК «Левски»
Игроки ФК «Бари»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Пасуш де Феррейра»
Игроки ФК «Авеллино 1912»
Игроки ФК «Салернитана»
Игроки ФК «Фейренсе»